Obhájcem titulu mužské čtyřhry byl 1. nasazený kanadsko-srbský pár Daniel Nestor a Nenad Zimonjić, který prohrál ve 2. kole.

Vítězem se stala nenasazená rakousko-německá dvojice Jürgen Melzer a Philipp Petzschner.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém páry vypadly.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 

Mužská čtyřhra